de Xunquim [em chinês:重庆轨道交通, em inglês: Chongqing Rail Transit (CTR)] é um sistema de transporte metroviário que serve a cidade de Xunquim, na China.  Em operação desde 2005, atende às necessidades de transporte dos principais centros comerciais e de entretenimento da cidade e de seus subúrbios.

Trata-se de um metrô aéreo que dispõe de um itinerário que possui uma curiosidade. Com a falta de espaço disponível na megalópole, os engenheiros tiveram que projetar essa linha de metrô atravessando por dentro de um condomínio de apartamentos de dezenove andares. Além disso, ela detém o recorde de ser a estação de metrô mais profunda da China, com uma plataforma a 94,46 metros no subsolo. Para entrar ou sair da estação Hongtudi, as pessoas têm que usar escadas rolantes com uma inclinação de 30º, ou uma escadaria com 354 degraus.

Linhas 
Até dezembro de 2017 o metrô de Xunquim contava com 264,7 km de extensão, 6 linhas e 153 estações no total. As linhas são as seguintes:

Metropolitanos da China
Transportes de Xunquim